Роберт де Умфравиль () — несколько представителей англо-нормандского рода Умфравилей:

 Роберт I де Умфравиль (умер около 1145) — англо-нормандский аристократ, первый достоверно известный представитель англо-шотландского рода Умфравилей. 
 Роберт II де Умфравиль (умер в 1195) — англо-нормандский аристократ, феодальный барон Прадо с 1182 года, сын Одинеля II де Умфравиля.
 Роберт III де Умфравиль (около 1277 — март 1325) — англо-шотландский аристократ, 2-й граф Ангус с 1307 года, участник англо-шотландских войн. 
 Роберт IV де Умфравиль (умер 27 января 1437) — английский рыцарь, феодальный барон Ридсдейла], шериф графства Нортумберленд в 1401 и 1405 годах, рыцарь ордена Подвязки с 1408 года, последний представитель рода Умфравилей. 
  (умер до 25 мая 1368) — рано умерший единственный сын и наследник Гилберта де Умфравиля, 4-го графа Ангуса